Mondiali 1996 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1996:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1996 – 47ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1996 – 34ª edizione

BMX 
Campionati mondiali di BMX 1996 – 1ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1996 – 46ª edizione

Calcio a 5 
Campionato mondiale di calcio a 5 1996 – 3ª edizione

Canoa polo 
Campionato mondiale di canoa polo 1996 – 2ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1996 – 26ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1996 – 93ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1996 – 69ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1996 – 41ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1996 – 47ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket 1996 – 6ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1996 – 38ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1996 – 18ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1996 – 7ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1996 – 7ª edizione

Ginnastica aerobica 
Campionati mondiali di ginnastica aerobica 1996 – 2ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1996 – 32ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1996 – 20ª edizione

Hockey in-line 
Campionati mondiali di hockey in-line 1996 – 2ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1996 – 60ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale femminile di hockey su pista 1996 – 3ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1996 – 20ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1996 – 13ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1996 – 48ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1996 – 48ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1996 – 40ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1996 – 33ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1996 – 16ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1996 – 7ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1996 – 41ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1996 – 86ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1996 – 84ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1996 – 35ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1996 – 38ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1996 – 24ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1996 – 33ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1996 – 21ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1996 – 9ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1996 – 31ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1996 – 9ª edizione

Snowboard 
Campionati mondiali di snowboard 1996 – 1ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1996 – 10ª edizione femminile

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1996 – 9ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1996 – 5ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1996 – 19ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1996 – 22ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1996 – 8ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1996 – 17ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1996 – 14ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1996 – 13ª edizione